Valdefuentes de Sangusín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdefuentes de Sangusín (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Valdefuentes de Sangusín (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar